CDTI son las siglas de:
 CDTI, denominación comercial empleada por Opel para referirse a sus vehículos con motor diésel de inyección directa y tecnología common rail, tanto propios como de procedencia Fiat o  Isuzu en el caso de los turismos o Renault en los industriales.
 Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, hasta 2022 llamado Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.